Guttenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Guttenberger (* 1997), österreichischer Poolbillardspieler
 Elisabeth Guttenberger (* 1926), Überlebende des Porajmos und Zeitzeugin
 Franz Guttenberger, deutscher Jurist
 Johann Martin Guttenberger (* um 1769–1821), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Jürgen Guttenberger (* 1941), deutscher Politiker und ehemaliger nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter der SPD
 Knebo Guttenberger (* 1982), deutscher Gitarrist und Sänger
 Mano Guttenberger (* 1978), deutscher Jazzmusiker
 Petra Guttenberger (* 1962), deutsche Politikerin der CSU und seit 1998 Mitglied des Bayerischen Landtags
 Philipp Carl Guttenberger (1798–1879), Kaufmann und Politiker der Freien Stadt Frankfurt